Филип -{IV}- Хабзбуршки (8. април 1605 — 17. септембар 1665), такође познат и као Филип Велики или Краљ планете, био је краљ Шпаније и краљ Португалије као Филип -{III}- од 31. марта 1621. па све до своје смрти. Његова владавина од 44 године и 170 дана сматра се најдужом владавином краљева из куће Хабзбурга на шпанском престолу, и трећом по реду на шпанском престолу уопште.

Рођен је у Ваљадолиду као најстарији син Филипа -{III}- и Маргарите Аустријске.

Током прве етапе своје владавине, делио је одговорност у политичким питањима са дон Гаспаром де Гузманом, војводом од Оливареса, који је фаворизовао енергичну спољну политику с циљем да се одржи шпанска хегемонија у Европи. Након пада Оливареса, Филип је наставио сам да води политику земље уз помоћ утицајних дворана као нпр. Луис Мендез де Аро, нећак војводе Оливареса и војвода Медина де лас Торес.

Прве године Филипове владавине биле су врло успешне и допринеле су рестаурацији преимућства куће Хабзбурга, али сталан рат протестантске Европе и католичке Француске против Шпаније довели су до опадања шпанске монархије која је морала да уступи водеће место Француској Луја XIV, као и да призна независност Португалије и Уједињених низоземских провинција.

Умро је 17. септембра 1665, највероватније од дизентерије. Сахрањен је у Краљевској крипти манастира Ескоријал.

Породично стабло

Литература 
 Elliot, John H. El conde-duque de Olivares. Barcelona: Crítica. .
 Alcalá-Zamora, José (coord.). Felipe IV. El hombre y su reinado. Madrid: Centro de Estudios Europa Hispánica. .
 Colomer, Jose Luis (dir.). Arte y diplomacia de la Monarquía Hispánica en el siglo XVII. Madrid: Fernando Villaverde. .

Спољашње везе 

 La Política Internacional de Felipe IV

Рођени 1605.
Умрли 1665.
Шпански владари
Краљеви Португалије
Принц од Астурије
Бургундски грофови
Бургундске војводе
Личности Тридесетогодишњег рата